

Sport 
 Bernard Geoffrion (Montréal, Québec, Canada,  - Atlanta, Géorgie, États-Unis, ) était un joueur professionnel et entraîneur québécois de hockey sur glace.
 Danny Geoffrion (né le  à Montréal au Canada est le fils de Bernard Geoffrion et le père de Blake Geoffrion, ainsi qu'un ancien joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Blake Geoffrion (né le  à Plantation, en Floride) est le fils de Danny Geoffrion, le petit-fils de Bernard Geoffrion et un joueur de hockey sur glace américain .

Politique

 Christophe Alphonse Geoffrion (1843-1899), homme politique canadien.
 Félix Geoffrion (1832-1894), homme politique canadien.
 Victor Geoffrion (1851-1923), homme politique canadien.